Робине (фр. Robinet) — французская фамилия.

Известные носители:

 Робине, Жан Батист Рене (1735—1820) — французский философ-натуралист.
 Робине, Стефан (1799—1869) — французский химик, академик.
 Робине, Эдмон (1811—1864) — французский журналист, историк.